Каунаський район
 Діевогала (Алшенайське староство)
 Діевогала (Запишкіське староство)
 Діевогала (Расейняйський район)
 Діевогала (річка)